Насле́дница, Наследницы:
 «Наследница» — фильм Уильяма Уайлера, экранизация романа Генри Джеймса «Вашингтон-сквер» (США, 1949).
 «Наследница» — телевизионный сериал (2011).
 «» («Вторая жена» в советском прокате) — фильм Марты Месарош (Венгрия, 1980).
 «Наследницы» — фильм Марсело Мартинесси (Парагвай, Уругвай, Германия, Бразилия, Норвегия, Франция, 2018).

См. также 
 Наследница «Оборотней»
 Наследница по прямой